Rizk ist der Familienname folgender Personen:

 Georgina Rizk (* 1953), libanesische Miss Universe
 Rasha Rizk (* 1976), syrische Sängerin und Songwriterin